Krogsta kan avse:

 Krogsta, Sigtuna kommun – en småort i Norrsunda socken i Sigtuna kommun i Stockholms län
 Krogsta, Uppsala kommun – en by i Tuna socken, Uppland